Лугове́ (до 1945 року — Урчук; ) — село Сакського району Автономної Республіки Крим.